iPhone SE peut désigner :
 iPhone SE ( génération) ;
 iPhone SE ( génération) ;
 iPhone SE ( génération).

Homonymie